Плотва — значения:

 Плотвы () — род рыб семейства карповых.
 Обыкновенная плотва (лат. Rutilus rutilus) —  вид лучепёрых рыб из семейства карповых.
 Паннонская плотва (лат. Rutilus virgo) —  вид лучепёрых рыб из семейства карповых.
 Китайская плотва (лат. Mylopharyngodon piceus) — второе название Чёрного амура, вида рыбы из семейства карповых.
 Плотва (приток Волчьей) — река в России, протекает в Белгородской области.
 Плотва (приток Холка) — река в России, протекает в Белгородской области.
 «Плотва» — до 1902 года название миноносца «Быстрый».
 «Плотва» — российская подводная лодка начала XX века.
 Плотва — хутор, Волоконовский район, Белгородская область
 Плотва — кобыла Геральта из Ривии, главного героя цикла произведений «Сага о ведьмаке» Анджея Сапковского.